5. etape af Vuelta a España 2020 var en 184,4 km lang , som blev kørt den 24. oktober 2020 med start i  og mål i .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Grega Bole () – gennemførte ikke
  Francisco Ventoso () – gennemførte ikke
  Natnael Berhane () – gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielt websted

05